Александр Павлович Толстых ( — ) — советский и украинский киноактёр. Заслуженный артист Украинской ССР (1979). Член Союза кинематографистов Украины.

Биография 
В 1955 году окончил актёрский факультет Московского театрального училища имени М. С. Щепкина. Ученик Константина Александровича Зубова.

С 1957 года — актёр Киевской киностудии имени А. П. Довженко.

Первую заметную роль в кино сыграл ещё будучи студентом в фильме «Они были первыми» (1956). Обладая яркой фактурой, А. Толстых чаще всего играл небольшие характерно-комедийные роли.

Избранная фильмография

Ссылки 
 
 Толстых Александр Павлович
 Толстых Александр Павлович

Выпускники Театрального училища им. М. Щепкина